Magnus von Braun, homme politique de la république de Weimar, né le  et mort le  ; il a eu trois fils :
 Sigismund von Braun, diplomate allemand, né le  et mort le  ;
 Wernher von Braun, ingénieur allemand, né le  et mort le  aux États-Unis ; il a travaillé à la fabrication des missiles allemands de la Seconde Guerre mondiale V2, puis a conçu le lanceur américain Saturn V permettant les missions Apollo sur la Lune ;
 Magnus von Braun, ingénieur chimiste, né le  et mort le .
 Von Braun est un cratère d'impact lunaire.